El cargo de ministro principal (First Minister en inglés) se refiere al jefe de Gobierno elegido en las regiones administrativas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte en el Reino Unido. Es diferente del primer ministro (Prime Minister), que es el jefe de Gobierno para el país entero.

Referencias 

Política de Reino Unido
Ministro principal
Política de Escocia
Política de Gales
Política de Irlanda del Norte
ar:وزير أول